Наталья Карпович:
 Карпович, Наталья Александровна (род. 1967) — заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.
 Карпович, Наталья Николаевна (род. 1972) — спортсменка, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва, член комиссии AIBA по женскому боксу.